Pode estar a procura de:

 Larva migrans cutânea - popular bicho geográfico.
 Larva migrans visceral
 Larva migrans ocular

Desambiguação